Dieser Artikel behandelt die Jamaikanische Fußballnationalmannschaft der Frauen bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023 in Australien und Neuseeland. Jamaika nimmt zum zweiten Mal an der Endrunde teil. Jamaika qualifizierte sich durch das Erreichen des Halbfinales der CONCACAF W Championship 2022. Bei der ersten Teilnahme 2019 schied die Mannschaft nach drei Niederlagen in der Gruppenphase aus.

Qualifikation 
Als Qualifikation für die Mannschaften der CONCACAF diente die CONCACAF W Championship 2022, bei der sich die vier Halbfinalisten direkt für die WM qualifizieren konnten und die Gruppendritten sich für das im Februar 2023 stattfindende interkontinentale Play-Off-Turnier qualifizierten. Jamaika musste sich dafür qualifizieren. Die Mannschaft musste in einer Fünfergruppe, bei der jede Mannschaft zwei Heim- und zwei Auswärtsspiele haben sollte, gegen die Dominikanische Republik, die Bermudas, die Cayman Islands und Grenada antreten. Mit vier Siegen qualifizierte sich Jamaika für die Championship in Mexiko. Im ersten Spiel wurden die Gastgeberinnen mit 1:0 bezwungen. Nach einer 0:5-Niederlage gegen Weltmeister und Titelverteidiger USA wurde durch ein 4:0 gegen Haiti das Halbfinale erreicht, womit die WM-Teilnahme feststand. Nach einer 0:3-Halbfinalniederlage gegen Kanada, wurde das Spiel um Platz 3  gegen Costa Rica durch ein Tor in der Verlängerung gewonnen.

Insgesamt wurden in den neun Spielen 31 Spielerinnen eingesetzt, von denen 16 auch schon im Kader für die WM 2019 standen. Nur drei Spielerinnen machten alle neun Spiele mit, 16 aber mindestens die Hälfte der Spiele.

Beste Torschützin war wieder Khadija Shaw mit 12 Toren, davon neun in der Qualifikation für die CONCACAF W Championship, die damit zusammen mit der Haitianerin Roselord Borgella (11 Tore in der Qualifikation) beste Torschützin der CONCACAF-Qualifikation war. Trudi Carter gelangen insgesamt sechs Tore und Jody Brown fünf. Insgesamt steuerten acht Spielerinnen mindestens ein Tor zu den 29 Toren bei, zudem profitierte Jamaika von einem Eigentor.

Qualifikation zur CONCACAF W Championship 2022 

|}

CONCACAF W Championship 2022

Gruppenspiele 

|}

K.-o.-Runde

Vorbereitung 
Das erst Spiele nach der geglückten Qualifikation war ein Auswärtsspiel im September 2022 gegen Südkorea, das mit 0:1 verloren wurde. Im November gab es einen 1:0-Last-Minute-Sieg und eine 1:2-Niederlage gegen Paraguay, auf das die Mannschaft evtl. auch bei der WM treffen wird. Im Februar 2023 nimmt die Mannschaft am Cup of Nations in Australien teil, wo sie neben WM-Co-Gastgeber Australien auch auf WM-Teilnehmer Spanien sowie die nicht für die WM qualifizierten Tschechinnen trafen. Die Jamaikanerinnen verloren die drei Spiele und wurden Turnierletzte. Die Jamaikanerinnen traten aber ohne Khadija Shaw an, die in der FA Women’s Super League 2022/23 vor dem Turnier zusammen mit Rachel Daly beste Torschützin, die aus persönlichen Gründen absagte.

Endrunde

Auslosung 
 
Für die am 22. Oktober 2022 stattgefundene Auslosung war die Mannschaft Topf 3 zugeordnet. Sie konnte somit in eine Gruppe mit einem der Gastgeber Australien oder Neuseeland oder Deutschland gelost werden. Die Mannschaft wurde in die Gruppe F gelost und spielt damit in der Gruppenphase in Australien. Gruppenkopf ist Frankreich, zugelost wurden Südamerikameister Brasilien und eine Mannschaft, die sich im Februar 2023 noch qualifizieren muss. Diese wurde Panama, das sich zunächst gegen  Papua-Neuguinea und dann Paraguay durchsetzte, womit erstmals bei der WM der Frauen zwei CONCACAF-Mannschaften in der Gruppenphase aufeinander treffen. Gegen Brasilien wurde schon bei der ersten WM-Teilnahme 2019 gespielt, gegen Panama zuletzt im Spiel um Platz 3 beim CONCACAF Women’s Gold Cup 2018. Auf Frankreich würde Jamaika erstmals treffen.

Gruppenspiele 

|}
*: alle Anstoßzeiten in Ortszeit

Einzelnachweise 

Jamaika
2023